Jes steht für:

 Jes, dänischer männlicher Vorname
 Vor- und Künstlername (Eigenschreibung JES) von Jes Brieden (* 1974), US-amerikanische Singer-Songwriterin

JES bzw. Jes steht als Abkürzung für:
 JES Verkehrsgesellschaft (Jena, Eisenberg, Stadtroda), Thüringen
 Jesaja, ein Buch der Bibel
 Job Entry Subsystem auf IBM-Großrechnern
 Jagderlaubnisschein, schriftliche Jagderlaubnis im deutschen Jagdrecht
 Namenskürzel von John Evelyn Shuckburgh (1877–1953), britischer Kolonialverwalter
 Junge europäische Studenteninitiative, Unterorganisation der Paneuropa-Bewegung Österreich
 Junkies, Ehemalige und Substituierte, ein deutsches Selbsthilfenetzwerk, siehe JES (Selbsthilfenetzwerk)

Siehe auch:
 Jess
 Jeß
 YES

Abkürzung